

Patronyme 

 Geraldine McEwan (1932-2015), actrice anglaise ;
 Ian McEwan (né en 1948), romancier et scénariste britannique ;
 James McEwan (1952-2014), céiste américain :
 John McEwan Dalziel (1872-1948), botaniste britannique.

Autres 
 La McEwan's, bière écossaise.
 Le McEwan Hall, salle de l'Université d'Edimbourg.

en:MacEwen